Иван Акимович Ковшаров () — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941).

Биография 
Иван Ковшаров родился 28 октября 1911 года в деревне Глыбоцкое (ныне — Гомельский район Гомельской области Белоруссии). В 1936 году он окончил зоотехникум, после чего работал заведующим животноводческой фермой в совхозе. В том же году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, в 1937 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётнабов. Участвовал в боях на Халхин-Голе и советско-финской войне. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К декабрю 1941 года лейтенант Иван Ковшаров был штурманом эскадрильи 225-го ближнебомбардировочного авиаполка 3-й резервной авиагруппы 4-й отдельной армии. К тому времени он совершил 99 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Иван Ковшаров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 648.

В 1944 году окончил Военно-воздушную академию. После окончания войны он продолжил службу в Советской Армии. В 1961 году в звании подполковника И. А. Ковшаров был уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 21 февраля 1998 года.

Почётный гражданин Тихвина. Был также награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. — 2-е изд., доп. — Л.: Лениздат, 1970.
 Подвиги Героев Советского Союза. — М., 1983.

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Почётные граждане Тихвина